Осве́нцим:

 Освенцим — город в Польше.
 Освенцим — комплекс немецких концлагерей Аушвиц-Биркенау.
 Oswenzim — музыкальный коллектив, исполняющий аггро-индастриал.
 Освенцим — фильм режиссёра Уве Болла
 Освенцим: Нацисты и «Последнее решение» (сериал BBC).